Böle (Finlandia)
 Böle (Szwecja)